Чертановка — топоним:

Реки 
 Чертановка — река в Москве, приток Городни.
 Чертановка — река в Ростовской области, приток Койсуга.

Населённые пункты 
 Чертановка — село в Кузоватовском районе Ульяновской области.